Martins Fontes (desambiguação) pode referir-se a:

José Martins Fontes - escritor brasileiro
José Martins Fontes (político) - político brasileiro
Martins Fontes - editora brasileira

Desambiguação